Рибейру (Рибейро) — фамилия. Известные носители:

 Рибейру, Акилину (1885—1963) — португальский писатель и общественный деятель.
 Рибейру, Алвару (1901—1979) — бразильский легкоатлет.
 Рибейру, Алекс (род. 1948) — бразильский автогонщик.
 Рибейру, Андерсон Мендес (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий клуба «Керчем Аякс».
 Рибейру, Антониу (1928—1998) — португальский кардинал.
 Рибейру, Бернардин (ок. 1482—1552) — португальский писатель и поэт эпохи ренессанса.
 Рибейру, Дарси (1922—1997) — бразильский антрополог и политик.
 Рибейру, Жерарду (род. 1950) — португальско-американский скрипач и музыкальный педагог.
 Рибейру, Жорже (род. 1981) — португальский футболист.
 
 Рибейру, Кайю (род. 1975) — бразильский футболист и комментатор.
 Рибейру, Мариу Мануэл Лопеш (в монашестве Иоанн; род. 1956) — предстоятель неканонической Кафолической православной церкви Португалии.
 Рибейру, Лаис (род. 1990) — бразильская топ-модель.
 Рибейро, Майк (род. 1980) — профессиональный канадский хоккеист.
 Рибейру, Мануэл (1878—1941) — португальский писатель и общественный деятель.
 Рибейру, Мария (род. 1975) — бразильская актриса и дизайнер по костюмам.
 Рибейру, Милитан (1896—1950) — португальский коммунист.
 Рибейру, Режина (род. 1961) — бразильская шахматистка, международный мастер среди женщин (1985).
 Рибейру, Томаш (1831—1901) — португальский поэт, писатель.
 Рибейру, Фернанда (род. 1969) — португальская спортсменка (лёгкая атлетика), олимпийская чемпионка 1996 года, чемпионка мира 1995 года и чемпионка Европы 1994 года.
 Рибейру, Фернанду (род. 1974) — португальский музыкант.
 Рибейро, Эдгардо (1921—2006) — уругвайский художник, уроженец Каталани.

Составные фамилии 
 Брага Рибейро, Лукас (род. 1996) — бразильский футболист, фланговый нападающий.
 Диаш Рибейру, Сержиу Филипе (род. 1985) — португальский футболист, полузащитник.
 Кларк Рибейро, Изабель (род. 1976) — бразильская сноубордистка, выступающая в сноубордкроссе.
 Лейте Рибейро, Адриано (род. 1982) — бразильский футболист, нападающий.
 Рибейро Гонсалвес, Жилберто (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
 Рибейро Гонсалвес, Педро Энрике (род. 1995) — бразильский футболист, защитник.
 Рибейро де Оливейра, Поликарпо (1907—1986) — бразильский футболист, нападающий.
 Рибейро де Соуза, Андре Фелипе (род. 1990) — бразильский футболист, нападающий клуба «Атлетико Минейро» и национальной сборной Бразилии.
 Рибейру ди Андрада, Антониу Карлус (1878—1946) — бразильский юрист и политический деятель, губернатор штата Минас-Жерайс в 1926—1930 годах.
 Рибейру Фернандеш, Рикарду (род. 1978) — португальский футболист, полузащитник клуба «Докса» (Катокопиас).
 Рибейро Эстада, Хуан Антонио (1810—1886) — перуанский политический и государственный деятель.

Топонимы 
 Рибейру-Гонсалвис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.

См. также 
 Флавио Диас Рибейро (род. 1978) — бразильский футболист, нападающий.